Hydrocotyle splendens är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl Ludwig von Blume. Hydrocotyle splendens ingår i släktet spikbladsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spikbladsläktet
splendens